Feliks Parys (zm. 1575) – kasztelan warszawski, podsędek czerski, starosta czerski
 Feliks Parys (zm. 1695) – kasztelan lubelski